

Географические названия 
Фэрфорд () - название нескольких населённых пунктов:
 Фэрфорд - город в графстве Глостеншире в Англии
 Фэрфорд (Алабама) - населенный пункт в штате Алабама, США
 Фэрфорд (Калифорния) - населенный пункт в штате Калифорния, США
 Фэрфорд (река) - река в провинции Манитоба, Канада

Избирательный округ 
 Фэрфорд (избирательный округ) - избирательный округ провинции Манитоба, Канада

Авиация 
 Фэрфорд (авиабаза) - авиационная база Королевских ВВС Великобритании